Давид, або Давід — ім'я.

Персоналії
 Давид — другий цар юдеїв, ім'я. Згадується в Біблії
 Давид IV Грузинський
 Жак-Луї Давід (1748—1825) — французький живописець.
 Рене Давид
 Фелісьян-Сезар Давід
 Герард Давід
 Арман Давид

Інше
 Давид (Мікеланджело)
 «Цар Давид: Ідеальний володар» — фільм 1997 року. Екранізація історії життя біблійного персонажа Давида.